{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#F9D251"
!colspan="12"|Australian Open 2023
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Campioane:
|colspan="2" | Barbora Krejčíková  Kateřina Siniaková
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Finaliste:
|colspan="2" | Shuko Aoyama Ena Shibahara
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
|colspan="2" |6–4, 6–3
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Mixt:
|Mixt
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Calificări|- style="text-align: center;"
|Masculin 
|Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|}Australian Open 2023 – Dublu feminin ''' a avut loc în a doua jumătate a lunii ianuarie 2023. Șaizeci și patru de perechi s-au înscris în competiția de dublu a turneului australian de Grand Slam disputat la Melbourne Park. Barbora Krejčiková și Kateřina Siniaková și-au părat cu succes titlul, învingând în finală echipa japoneză Shuko Aoyama și Ena Shibahara.. Acesta este al 3-lea major consecutiv al lor dintr-un total de șapte. În prezent, ele au o serie de 24 de victorii consecutive în turneele de Grand Slam, începând cu Australian Open 2022.

Ajungând în finală, Siniaková și-a păstrat prima poziție în clasamentul WTA la dublu. Veronika Kudermetova, Coco Gauff, Kateřina Siniaková, Gabriela Dabrowski, Elise Mertens, Liudmila Kicenok, Yang Zhaoxuan, Kristina Mladenovic, Desirae Krawczyk și Demi Schuurs au fost în competiție pentru Nr. 1 la dublu feminin dar au fost eliminate din luptă pe parcursul competiției.

Acest turneu a marcat ultima apariție la turnee de Grand Slam a fostei nr. 1 mondial la dublu și a triplei campioane majore la dublu feminin, Sania Mirza. Împreună cu Anna Danilina, Mirza a fost învinsă în runda a doua.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Note

Legături externe
 Draw

Australian Open 2023
WTA Tour 2023